Rząd (tytuł oryg. Borgen) – duński serial polityczny, stworzony przez Adama Price’a i wyprodukowany przez Danmarks Radio, w Danii emitowany premierowo na antenie DR1 od 26 września 2010 do 10 marca 2013 i, po reaktywacji, od 13 lutego 2022. W Polsce emitowany po raz pierwszy od 7 sierpnia 2013 do 20 maja 2014 w Ale Kino+ (serie 1–3) i na platformie internetowej Netflix od 2 czerwca 2022 (seria 4). Został sprzedany do ponad 70 krajów, a w Wielkiej Brytanii stał się jednym z najchętniej oglądanych seriali zagranicznych ostatnich lat.

Opis fabuły 
Serial ukazuje fabularyzowane kulisy duńskiej polityki i mediów, za punkt wyjścia przyjmując wybory parlamentarne, po których po raz pierwszy w historii premierem Danii zostaje kobieta, Birgitte Nyborg Christensen. Dwójkę pozostałych głównych bohaterów stanowią ambitna i ideowa dziennikarka Katrine Fønsmark, a także związany z nią uczuciowo Kasper Juul, spin doktor pani premier.

Tytuł 
Polski tytuł Rząd stanowi tłumaczenie używanego przy sprzedaży serialu na rynki zagraniczne angielskiego tytułu Government. W dosłownym tłumaczeniu duński tytuł Borgen oznacza jednak Zamek i jest potocznym, funkcjonującym wśród polityków i dziennikarzy, określeniem Christiansborgu, zamku w Kopenhadze będącego siedzibą trzech kluczowych dla duńskiego systemu politycznego instytucji: parlamentu, kancelarii premiera oraz sądu najwyższego.

Obsada 
 Sidse Babett Knudsen jako Birgitte Nyborg Christensen, polityk Partii Umiarkowanej i Nowych Demokratów, premier
 Mikael Birkkjær jako Phillip Christensen, mąż Birgitte Nyborg Christensen
 Birgitte Hjort Sørensen jako Katrine Fønsmark, dziennikarka
 Søren Malling jako Torben Friis, dziennikarz
 Pilou Asbæk jako Kasper Juul, doradca polityczny
 Benedikte Hansen jako Hanne Holm, dziennikarka
 Lars Knutzon jako Bent Sejrø, polityk Partii Umiarkowanej i Nowych Demokratów
 Søren Spanning jako Lars Hesselboe, polityk Liberałów, premier
 Peter Mygind jako Michael Laugesen, polityk Partii Pracy, dziennikarz
 Ole Thestrup jako Svend Åge Saltum, polityk Partii Wolności
 Jens Albinus jako Jon Berthelsen, polityk Partii Umiarkowanej i Nowych Demokratów
 Bjarne Henriksen jako Hans Christian Thorsen, polityk Partii Pracy
 Flemming Sørensen jako Bjørn Marrot, polityk Partii Pracy
 Lars Brygmann jako Troels Höxenhaven, polityk Partii Pracy
 Petrine Agger jako Pernille Madsen, polityk Partii Pracy
 Signe Egholm Olsen jako Anne Sophie Lindenkrone, polityk Partii Solidarności
 Jannie Faurschou jako Yvonne Kjær, polityk Nowej Prawicy
 Marie Askehave jako Benedikte Nedergaard, polityk Partii Wolności
 Dar Salim jako Amir Dwian, polityk Zielonych
 Kristian Halken jako Erik Hoffmann, polityk Nowej Prawicy i Nowych Demokratów
 Jens Jacob Tychsen jako Jacob Kruse, polityk Partii Umiarkowanej (w 3 sezonie jej lider)
 Morten Kirkskov jako Niels Erik Lund
 Thomas Levin jako Ulrik Mørch, dziennikarz
 Mille Dinesen jako Cecelie Toft
 Lars Mikkelsen jako Søren Ravn
 Angunnguaq Larsen jako Jens Enok Berthelsen, premier Grenlandii

Spis odcinków

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Telewizyjne seriale polityczne
Seriale telewizyjne emitowane od 2010
Seriale telewizyjne zakończone w 2013
Duńskie seriale telewizyjne